Crashing  bezeichnet:
 Crashing (britische Fernsehserie), britische Fernsehserie (2016)
 Crashing (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2017–2019)

Siehe auch:
 Crash